Mepham ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Mepham (* 1997), walisischer Fußballspieler
 Simon Mepham († 1333), Erzbischof von Canterbury, siehe Simon Mepeham